MCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maroochydore / Sunshine Coast (Queensland) (Australia)